O projeto Aldeia Digital é um ecossistema transmidiatico participativo baseado na auto-representação horizontal que conecta as culturas Xavante, Bororo, Terena e Krahô entre os mundos digitais como sujeitos autônomos de sua própria história e cultura.

Cada pessoa – dentro e fora da aldeia – comunica uma presença digital produzindo conteúdos e usando computadores e celulares smartphone (interface). Este conteúdo (texto, áudio, vídeo) pode estar ligado ao território (GPS) ou à objetos (QRCode e computer vision). Cada pessoa pode relacionar visualmente conteúdos, agregar informações e irradiar sabedorias na rede.
Cada perspectiva do ecossistema é acessível outras pessoas, que podem participar das experiências trans-culturais percebidas, interpretadas e comunicadas dialogicamente da e com os olhos do outro. O ecossistema é acessível através um mapa (no computador e no celular smartphone) onde mostra um ou mais destes layer subjetivizados, confrontando auto-representações infoesteticas e consentindo a navegação visual de conteúdos e praticas nas redes.

Uso da mídia social 
O ecossistema Aldeia Digital é interconectado as redes sociais e cada impulso cultural seu é relacionado a um ou mais perfis no Twitter / Facebook / LinkedIn, favorecendo uma comunicação porosa e permitindo as cultura e informações de se contaminar, disseminar, distribuir e se relacionar.
O ecossistema aldeia digital afirma e pratica uma antropologia conectiva entre aldeia e metrópole, entre as culturas Xavante e Bororo do Brasil, entre as culturas  digitais na rede.
O título ecossistema Aldeia Digital foi elaborado da Domingos Mahoro’e’o num encontro perto da aldeia de Sangradouro, junto com Divino Tserewahu, Rafael Franco Coelho, Natal Anhaho'a Tsereruremé, Massimo Canevacci e depois a aprovação de Kleber Meritororeu na aldeia Meruri.

Comunidades virtuais